Wachthuis (Fort Zeelandia)
Wachthuis (bouwwerk), onderdeel van een fort of stadsmuur
Abri, wachthuisje
Wachthuis bij kleine schutsluis, rijksmonument in Veere